Слатиоареле има више значења:

 Слатиоареле (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Слатиоареле (Валча), насеље у округу Валча у Румунији